Агнешка Радваньская — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка соревнований — Каролина Возняцки — защищала свой титул, но уступила в третьем круге.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал, отказ)  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Вера Звонарёва (Финал)
  Петра Квитова (Полуфинал)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Марион Бартоли (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Третий раунд)

<li> Агнешка Радваньская (Титул)
<li> Пэн Шуай (Третий раунд)
<li> Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
<li> Ана Иванович (Третий раунд)
<li> Юлия Гёргес (Третий раунд)
<li> Доминика Цибулкова (Второй раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Первый раунд)
<li> Шахар Пеер ''(Второй раунд)

 Ход турнира 

 Первые раунды 

 Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=1/4 финала

| team-width=170
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р.Марино
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Я.Гайдошова
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=7| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К.Вандевеге
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ц.Чжэн
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К.Канепи
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=6| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Ф.Пеннетта
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=4

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= А.Радваньская
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М.Дои
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А.Кербер
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6'
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б.Йовановски
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 

Toray Pan Pacific Open 2011